Колонг може да се односи на:

 Колонг (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Колонг (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи